Huangcun Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huangcun (socken i Kina, Guangxi), 
 Huangcun (socken i Kina, Chongqing), 

Robotskapade Kinaförgreningar